UFI steht für:

 UFA-Film GmbH, siehe UFA
 die vormalige Union des Foires Internationales, Interessensverband der weltweit größten Messeveranstalter und Messegeländeeigentümer, heute UFI
 Unión del Fútbol del Interior, Gliedorganisation des paraguayischen Fußballverbandes AFP für die Vereine des Inlandes
 Unique Formula Identifier, ein eindeutiger Rezepturidentifikator, über den die europäischen Giftinformationszentren die genaue Zusammensetzung eines Produkts aufschlüsseln können

Ufi steht für:
 Ufi (Iran), iranisches Dorf

UFI